Dorothy Stratten – modella e attrice canadese
 Louise Beatrice Stratten – attrice canadese